Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 262001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 sierpnia 2006 do 12 marca 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

262001-262100

262101-262200

262201-262300

262301-262400

262401-262500

262501-262600

262601-262700

262701-262800

262801-262900

262901-263000

Przypisy 

Lista planetoid 262001-263000